Борнмут ( — букв. устье ) — прибрежный город в Дорсете (Англия).
Также может означать:
 Борнмут — унитарная единица Англии в графстве Дорсет;
 Борнмут — английский футбольный клуб из Борнмута, выступающий в Премьер-лиге;
 Борнмут — аэропорт в 8 км к северо-востоку от Борнмута.

См. также 
 

Борнмут